Les Menominee sont un peuple amérindien du Wisconsin.
 Le menominee est leur langue.

Sont nommés d'après eux :

 la ville de Menominee dans le Michigan.
 Menominee, un village du comté de Jo Daviess, en Illinois.
 la rivière Menominee qui coule à la limite des États du Michigan et du Wisconsin.
 deux comtés des États-Unis qui portent le nom de comté de Menominee (Menominee County) :
Comté de Menominee, situé dans l'État du Michigan.
Comté de Menominee, situé dans l'État du Wisconsin.